Чемпионат Франции по футболу 1964/1965 — 27-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 869 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Страсбур» — «Тулуза (1937)» — 5:3
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Тулон» — «Монако» — 0:6
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Ренн» — «Анже» — 6:0
 «Седан» — «Тулуза (1937)» — 6:0
 «Сент-Этьен» — «Лион» — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1964/1965
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1964 году
Спорт во Франции в 1965 году